Уолтем — английский город в графстве Кент.
 Уолтем (Массачусетс) — американский город в штате Массачусетс, западный промышленный пригород Бостона.
 Уолтем (город, Миннесота) — город в округе Моуэр, штат Миннесота, США. 
 Уолтем (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Моуэр, Миннесота, США.

См. также 
 Уолтемстоу